CQP, sigle composé des trois lettres C, Q et P, peut faire référence à :
 Certificat de qualification professionnelle, en France ;
 comprend qui peut, une expression pour indiquer, de manière humoristique, une référence qui ne peut être comprise que par certains lecteurs, soit une forme de blague d'initiés.

CQP est un code qui peut faire référence à :
 Cape Flattery, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code